Влади́мир Алекса́ндрович У́ткин (род. 1 февраля 1956, Кимовск) — заведующий кафедрой уголовно-исполнительного права и криминологии Юридического института  Томского государственного университета. Профессор, доктор юридических наук. Заслуженный юрист Российской Федерации. Председатель Томского Регионального отделения Ассоциации юристов России. Председатель Общественной палаты Томской области седьмого созыва.

Биография 
В 1978 г. с отличием окончил юридический факультет Томского государственного университета и после обучения в аспирантуре в 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию. Работал на факультете ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, а с 1991 по 1993 гг. — заведующим кафедрой криминологии и исправительно-трудового права.

В 1990 г. защитил докторскую диссертацию, в 1992 г. ему присвоено ученое звание профессора.

С 1993 г. находился на службе в Томском филиале Республиканского института повышения квалификации МВД России, оставаясь по совместительству профессором ТГУ. В 1997 г. возвращается на основную работу в Томский государственный университет в качестве профессора кафедры уголовно-исполнительного права и криминологии. С 1999 г. — заведующий кафедрой. С 2000 по 2021 гг. — директор Юридического института Томского государственного университета.

Научная деятельность ученого направлена на совершенствование уголовного права, уголовно-исполнительного права и разработку теоретических и соответствующих практических вопросов карательно-воспитательного процесса в исправительных учреждениях, разработку аспектов правового регулирования, а также теории негосударственной профилактики рецидива преступлений при наказаниях и иных уголовно-правовых мерах, не связанных с лишением свободы. Ряд работ ученого связаны с международно-правовыми основами борьбы с преступностью.

Является автором десятков научных работ, учебников и учебных пособий по уголовному и уголовно-исполнительному праву. Под научным руководством и консультированием В. А. Уткина выполнены и защищены 26 кандидатских и 1 докторская диссертация. В 1993—1995 гг. входил в состав авторского коллектива по разработке нового Уголовно-исполнительного кодекса России.

Награды и почётные звания 
 Заслуженный юрист Российской Федерации (4 декабря 1998 г.)
 Почетный работник высшего профессионального образования РФ (19 февраля 2008 г.)
 Орден Дружбы (3 октября 2006 г.)
 Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005 г.)
 Медаль Министерства Юстиции РФ «Анатолий Кони» (19 декабря 2001 г.)
 Медаль Генеральной прокуратуры РФ «За взаимодействие» (29 сентября 2008 г.)
 Золотая медаль ФСИН России «За вклад в укрепление уголовно-исполнительной системы России» (12 февраля 2009 г.)
 Почётная грамота Ассоциации юристов России (2016 г.)
 Знак отличия Томской области «За заслуги в сфере образования» (2016 г.)
 Благодарность Общественной палаты Российской Федерации (2018 г.)
 Благодарственное письмо Президента Российской Федерации (6 декабря 2018 г.)

Публикации 
 Уткин В. А. О перспективах пробации в России //Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. № 4. С. 5—8.
 Уткин В. А. Уголовно-исполнительная деятельность и предмет уголовно-исполнительного права //Уголовно-исполнительное право. 2016. № 2 (24). С. 39—43.
 Уткин В. А. Минимальные стандартные правила организации объединённых наций и смена уголовно-исполнительных парадигм //Международный пенитенциарный журнал. 2016. № 1 (5). С. 67—70.
 Уткин В. А. Пенитенциарные стандарты Совета Европы и векторы реформирования уголовно-исполнительной системы //Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2016. № 1. С. 14-18.
 Уткин В. А. Концепция модернизации уголовно-исполнительной системы как доктринальный политико-правовой акт //Вестн. Том. гос. ун-та. 2018. № 431. С. 210—214.
 Уткин В. А., Киселев М. В., Савушкин С. М. «Гибридные» и «мультирежимные» пенитенциарные учреждения: преимущества и риски //Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2018. № 29. С. 103—113.
 Уткин В. А. Отечественная наука уголовно-исполнительного права: очерк истории //Уголовная юстиция. 2017. № 9. С. 69—77.
 Правовые проблемы укрепления российской государственности : сб. ст. Ч. 74 /ред.: С. А. Елисеев, Л. М. Прозументов, В. А. Уткин, О. И. Андреева, М. К. Свиридов, А. С. Князьков. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2017. 196 с.
 Уткин Владимир Александрович. Администрация и персонал исправительного учреждения как субъекты уголовно-исполнительной деятельности //Вестник Кузбасского института. 2017. № 4 (33). С. 95—101.
 Уткин В. А. Судебная практика и уголовно-исполнительная политика //Международный пенитенциарный журнал. 2017. Т. 3, № 1. С. 60—63.
 Уголовно-исполнительная система: педагогика, психология и право : материалы Межрегион. науч.-практ. конф., Томск, 20-21 апр. 2017 г. Вып. 5 /кол. авт.: Том. ИКПР ФСИН России; под общ.ред.: В. А. Уткина. Томск, 2017. 268 с.
 Уткин В. А. Парадоксы штрафа //Уголовная юстиция. 2014. № 2(4). С. 9—12.
 Уткин В. А. Гибридные исправительные учреждения и международные стандарты. Уголовно-исполнительное право.2014. № 2. С. 7—11. //Уголовно-исполнительное право. 2014. № 2. С. 7-11.
 Utkin V.A. Regulating Convicts' Labour in Contemporary Russia //Labour Law in Russia: Recent Developments and New Challenges. Newcastle upon Tyne, 2014. P. 243—257.
 Уткин В. А. Лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью: уголовное наказание или мера безопасности? //Человек: преступление и наказание. 2013. № 3(82). С. 58—61.
 Уткин В. А. Осужденные и содержащиеся под стражей в России. По материалам специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся под старжей, 12-18 ноября 2009 г. Москва: ИД «Юриспруденция», 2012. 938 с.
 Уткин В. А. Принципы уголовно-исполнительного права //Российский курс уголовно-ивполнительного права. В 2-х т. /под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. Москва: МГЮА имени О. Е. Кутафина, 2012. Т. 1. Общая часть: учебник. Гл. 3. С. 74—125.

 Уткин В. А. Осуждённые в колониях-поселениях по материалам специальной переписис осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12—18 ноября 2009 г. Вып. № 1. Москва: ИД «Юриспруденция», 2011. 128 с.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Юридического института ТГУ
 Биография Владимира Уткина, РИА Новости
 Владимир Александрович Уткин, towiki.ru
 Уткин Владимир Александрович на вики-проекте ТГУ
 Издательство «Юрайт» Учебные пособия. Автор: Уткин В. А.

Юристы России
Юристы РСФСР
Преподаватели Томского государственного университета
Выпускники юридического факультета Томского государственного университета
Почётные работники высшего профессионального образования Российской Федерации